Мария-Жозефина-Луиза Савойска е френска принцеса, дъщеря на Виктор-Амадей III (1726-1796), крал на Сардиния, и на инфанта Мария-Антония Бурбон-Испанска (1729-1785).

През 1771 г. е омъжена за бъдещия Луи XVIII. Техният брак е истински фарс. За Луи XVIII никога не става ясно дали е хомосексуалист или импотентен, но той никога не консумира този брак и предпочита да се появява с официална любовница в обществото, както изисквал добрият тон в онази епоха. Впрочем във Версай мнението за Мария-Жозефина не е никак ласкаво — смятана е за грозна и лишена от остроумие и духовитост.

Без деца и политическо влияние, изолирана, Мария-Жозефина се влюбва в Мадам дьо Гурбийон – придворна дама, натоварена със задължението да ѝ чете. Тя се превръща и в голямата любов на живота ѝ. След избухването на Френската революция двете бягат от Франция и заедно обикалят цяла Европа, като през 1791 г. емигрират в Германия, а по-късно в Източна Европа.

Мария-Жозефина не фигурира сред френските кралици, тъй като умира четири години преди възцаряването на съпруга ѝ.

Библиография 
 Charles Dupêchez, La reine velue, 1993

Източници 

Италианска аристокрация
Савойска династия
Лесбийки
ЛГБТ аристократи
ЛГБТ личности от Франция
Италианки
Жени